Pohanka ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Pohanka (* 1974), österreichischer Fernsehmoderator 
 Reinhard Pohanka (* 1954), österreichischer Archäologe und Kurator